

Vaskapu mint földrajzi név
 Vaskapu-szoros (románul Porţile de Fier), Szurdokvölgy a romániai Mehádiai-hegység (Mehedinţi megye) és a szerbiai Miroc-hegység között, az Al-Duna egyik szakasza. 
 Vaskapu I. vízerőmű, a legnagyobb gát a Dunán 
 Vaskapu-hágó (románul Poarta de Fier), hágó a Déli-Kárpátokban (669 m magas), a romániai Hunyad megyében, Hátszeg közelében.
 Vaskapu (román neve Poarta Sălajului), település Romániában, Szilágy megyében.
 Vaskapu-hócsúcs, háromormú hegycsúcs (2322 m) a Magas-Tátrában (szlovák neve Prostredná Snežná kopa, német neve Eisernes Tor Schneekoppe). A Vaskapu-hócsúcsot a Keleti és nyugati Vaskapu-hágók fogják közre. További formációk a hócsúcs környékén: Vaskapu-torony, Vaskapu-átjáró,  Vaskapu-toronyi csorba.
 Vaskapu, hegy a Visegrádi-hegységben, Esztergom fölött (404 m).
 Vaskapu-hegy nevű csúcsok Magyarországon:
 a Pilisben, a Pilis-tetőtől északra (651 és 645 m).
 a Visegrádi-hegységben, Pilisszentlászlótól északra (482 m).
 Vaskapu, a Pilisszentkereszten található egyik barlang.
 Vaskapupuszta, Szava község településrésze Baranya megyében.